Rudolph Joseph von Colloredo-Mansfeld (1772–1843) – politico e nobile austriaco
 Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee (1706–1788) – nobile e politico austriaco